Saint-Bauzile (Lozère) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon
 Saint-Bauzile (Ardèche) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy